

, village de Bulgarie, situé dans la municipalité de Garmen.

Dabnitsa, village du sud de la Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Prilep.